Чемпіонат Вірменії з футболу 2015—2016 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Стартував 1 серпня 2015 року та тривав до 22 травня 2016 року. Титул чемпіона вперше здобув Алашкерт.

Клуби

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

 
 
  

Примітки: 
1. Клуб Бананц візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Вірменії з футболу 2015—2016
2. Клуб Уліссес виключили із Чемпіонату.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 

2015—2016
Вірменія
Вірменія